«Carol» () — песня, написанная Чаком Берри и выпущенная им в виде сингла в 1958 году (с песней «Hey Pedro» на стороне «Б»). Позже песня вошла в его первый компиляционный альбом Chuck Berry Is on Top (1959 год).

Кавер-версии

Версия «Битлз» 
Группа «Битлз» записала данную песню для программы «Pop Go The Beatles» на BBC 2 июля 1963 года (передача вышла в эфир 16 июля). В тот же день группа записала ещё несколько песен, к которым, как и к «Carol», больше никогда не обращалась, а именно «That’s All Right (Mama)», «Soldier of Love», «Lend Me Your Comb» и «Clarabella» (ещё одна песня, записанная в тот день, «There’s a Place», уже была выпущена группой на альбоме Please Please Me). Учитывая, что буквально через две недели после данной записи группа приступила к студийной работе над альбомом With The Beatles, можно предположить, что таким образом участники «обкатывали» потенциальный материал для нового альбома.

В 1994 году запись песни «Carol» была опубликована на компиляционном альбоме Live at the BBC; основную вокальную партию исполнял Джон Леннон.

Версия The Rolling Stones 

Версия, записанная группой The Rolling Stones, в 1964 году была опубликована в виде сингла, а также вошла в дебютный альбом группы.

 Участники записи:
 Мик Джаггер — вокал
 Кит Ричардс — электрогитара
 Брайан Джонс — электрогитара
 Билл Уаймэн — бас-гитара
 Чарльз Уоттс — ударные
 Иэн Стюарт — клавишные

Живое исполнение данной песни 28 ноября 1969 года (с партией гитары в исполнении Мика Тейлора) было опубликовано на альбоме Get Yer Ya-Ya’s Out! The Rolling Stones in Concert (1970 год).

Прочие версии 
Песню перепевало также множество других исполнителей. Из наиболее известных можно упомянуть The Flamin’ Groovies (1984), Status Quo (1981), The Doors (их живое исполнение песни вошло в альбом Live in Detroit, 2000).

Песня звучит в фильме «Пятый в квартете», рассказывающем о ранней истории группы «Битлз».

Источники

Ссылки 
 Текст песни  
 Видео со звучанием исполнения Чака Берри  
 Видео со звучанием версии The Rolling Stones  
 Видео со звучанием версии The Beatles  

Песни Чака Берри
Песни, написанные Чаком Берри
Песни The Beatles
Песни The Rolling Stones
Песни 1958 года
Синглы Chess Records